Příjmení Zatloukal nosí více významných osobností:

 Antonín Zatloukal (1916–1998) – český vysokoškolský profesor a romanista, působící na FF UP
 Emil Zatloukal (1915–1979) – československý politik KSČ
 Ludmila Zatloukalová-Coufalová (1886–1960) – česká a československá aktivistka za ženská práva a politička
 Lucie Zatloukalová – česká modelka a účastnice soutěží krásy
 Marek Zatloukal (* 1974) – český kulturista
 Pavel Zatloukal (* 1948) – český historik umění
 Pavel Zatloukal (herec) (* 1943) – český herec brněnských divadel
 Tomáš Zatloukal (* 1969) – český politik a pedagog
 Vladimír Zatloukal (* 1957) – český kytarista

Česká příjmení